Davidovka (plaats), plaats in Oekraïne.
 Davidovka (concentratiekamp), naziconcentratiekamp.